Класирането по медали от Зимните олимпийски игри 1994 в Лилехамер показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 61 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 1737 спортисти (от които 522 жени) от 67 страни в периода от 12 февруари до 27 февруари 1994 г. в общо 6 спорта.

Атлети от общо 22 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 45 без отличие. Домакините от Норвегия успяват да спечели най-много медали (26), както и най-много сребърни (11) отличия. Спортистите от Русия печелят най-много златни (11) медали, а представителите на Италия и Германия - най-много бронзови (8). Това е първата и единствена Зимна олимпиада за Американска Самоа. Беларус, Армения, Босна и Херцеговина, Хърватия, Грузия, Израел, Казакстан, Киргизстан, Молдова, Русия, Словакия, Тринидад и Тобаго и Узбекистан също дебютират в зимни олимпийски дисциплини. Големият брой на толкова много дебютанти е окончателното разпадане на Съветския съюз и обособяване на отделни държави, вземащи самостоятелно участие на Зимна олимпиада за първи път. България участва, но без особени успехи.

Класиране

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК

Зимни олимпийски игри